Apulo (Colombia), gemeente in Colombia
Apulo (rivier) (Río Apulo), rivier in Colombia